Опричник — русский парусно-винтовой клипер (крейсер 2-го ранга) четвёртой серии (типа «Крейсер»). Построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге под наблюдением подполковника Н. А. Самойлова. Единственный из кораблей серии оборудован двумя бортовыми спонсонами для размещения орудий главного калибра.

История службы 
 Конец 1880 — Ушел в Средиземное море. Пробиваясь сквозь льды при переходе из Кронштадта в Ревель серьёзно повредил корпус, в результате чего на три месяца встал на ремонт в доке Гавра.

Клипер «Опричник» был послан в Средиземное море в октябре 1880 г. не вполне готовым: пробивая лед около Кронштадта, он не только ободрал обшивку, но и расшатал свой легкий корпус; на переходе до Кале он все время давал большую течь и явился в Гавр совершенным инвалидом; при осмотре клипера в доке оказалось, что у него сильно поврежден корпус (переломился продольный стрингер у бимсов жилой палубы и один из шпангоутов дал трещину) и что у него не проконопачены палубы.

 Май 1881 — Пришёл в Неаполь, но по причине вновь открывшейся течи корпуса вынужден был вернуться в Кронштадт.
 Сентябрь 1881 — Встал на ремонт.
 19 мая 1883 — Вышел из Ревеля, направляясь в Тихий океан.
 Февраль 1884 — В связи с обострением обстановки в Китае направлен стационером к острову Чусан, где провел демонстрационные артиллерийские стрельбы по щитам для губернатора острова и его приближенных. Паровой катер продемонстрировал минную атаку со взрывом мины.
 1885 — Занимался описанием восточного берега острова Сахалин от м. Поворотный до м. Беллинсгаузена.
 1885 — В составе отряда контр-адмирала А. Е. Кроуна пришёл в Иокогаму, где участвовал в столкновении с английским отрядом под командованием командира броненосца «Агамемнон» капитана Сэмюэля Лонга.
 1886 — Вернулся на Балтику и вошёл в состав Практической эскадры.
 Июль 1890 — Во время манёвров флота на Балтике попал в ураган, в результате которого потерял оба якоря, но капитан Герарди без лоцмана смог ночью вывести корабль из шхер в открытое море.
 30 октября 1897 — Переведен в разряд учебных судов и приписали к водолазной школе.
 5 января 1906 — Приказом № 5 сдан в порт.
 Июль 1907 — Исключен из списков флота.

Командный состав

Командиры 
 ??.??.1880—??.??.1880 капитан 2-го ранга Л. П. Семечкин
 ??.??.1880—??.??.188? капитан 2-го ранга В. Ф. Ивашинцов
 ??.??.188?—??.??.188? капитан 2-го ранга П. И. Пущин
 ??.??.1885—??.??.18?? капитан 2-го ранга Гессен
 26.02.1885—30.08.1890 капитан 2-го ранга (с 26 мая 1886 капитан 1-го ранга) М. К. Герарди
 ??.??.1891—??.??.189? капитан 2-го ранга Елагин
 ??.??.189?—??.??.1895 капитан 2-го ранга Трувелер
 ??.??.1895—??.??.1895 капитан 2-го ранга Броницкий
 ??.??.1895—??.??.1897 капитан 2-го ранга Вильгельмс
 17.11.1897—??.??.189? капитан 2-го ранга И. Н. Лебедев
 ??.??.189?—??.??.1??? капитан 2-го ранга А. А. Кононов

Старшие офицеры 
 ??.??.1882—??.??.1884 лейтенант А. А. Ирецкой

Служили на корабле 
 Варнек, Александр Иванович
 Македонский, Павел Павлович

Примечания

Ссылки 
 Ликин Ю. А. [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_03/index.htm Винтовые клипера типа «Крейсер»]
 Архив фотографий русского и советского ВМФ 

Появились в 1880 году
Военные корабли и суда Балтийского завода